Ramallo bezeichnet:

 Partido Ramallo, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Ramallo (Buenos Aires), Hauptstadt des Partidos
 Villa Ramallo, Stadt im Partido Ramallo

 Luis Ramallo (* 1938), spanischer Politiker
 Fernando Ramallo (* 1980), spanischer Schauspieler
 Nicasio Ramallo (1794–1823), argentinischer Militär
 William Ramallo (* 1963), bolivianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ramalho